

Населені пункти та їхні частини
 Рудава — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рудава — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Рудава — село в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рудава — частина села Ґай в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Рудава — частина села Бодзанув у гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства

Рудава — річка, права притока Морави.
 Миявська Рудава — річка, ліва притока Мияви.

Примітки